Турунтаев — фамилия:

 Турунтаев, Владимир Владимирович (1912—1978) — советский генерал-полковник.

 Турунтаева, Мария Сергеевна (1926 — ?) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Турунтаево